André Godin est le nom :
 d'un professeur de l'université protestante de Strasbourg ;
 d'un parlementaire français.